Het ATP-toernooi van Gstaad 1996 (met de officiële naam Allianz Suisse Open) vond plaats van 8 tot en met 14 juli 1996. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad